Friedriszik ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Friedriszik (* 1971), deutscher Politiker (SPD)
 Heinz-Walter Friedriszik (1953–2016), deutscher Fotojournalist und Kölner Mundartsänger